Krasnopol bezeichnet
 Gmina Krasnopol, eine Landgemeinde in Polen
 Krasnopol (Powiat Sejneński), ein Dorf und Sitz der gleichnamigen Landgemeinde in Polen
 Krasnopol (Weißrussland), einen Ort in Weißrussland
 Krasnopol (Munition), eine präzisionsgesteuerte Artilleriegranate der russischen Firma KBP

 den alten polnischen Namen der heutigen ukrainischen Gemeinde Nyschankowytschi, ein Ort in der westlichen Ukraine

siehe auch: Krasnopil